Athi steht für:

 einen Fluss in Kenia, siehe Sabaki
 eine Stadt in Kenia, siehe Athi River
 ein Gebiet in Kenia, siehe Athi-Hochebene

Siehe auch:
 Ati